Peppers steht für

 Kirschpaprika und andere scharfe Paprikasorten
 die umgangssprachliche Bezeichnung der kalifornische Funkrock- und Alternative-Rock-Band Red Hot Chili Peppers

Peppers ist der Familienname folgender Personen:

 Jabrill Peppers (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Julius Peppers (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler